942 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 942 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Кировской области. Код 253813.
 942 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Республике Карелия. Код 013585.